Чемпионат Нидерландов по футболу сезона 2011/2012 состоит из 34-х туров, в каждом из которых проходит 9 матчей, а затем плей-офф. Матчи начались 5 августа 2011 года.

Эредивизи
Футбол в Европе в 2011 году
Футбол в Европе в 2012 году
Спорт в Нидерландах в 2011 году
Спорт в Нидерландах в 2012 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2011/2012